Bedrijf
 Alkmaar Packet, voormalige Nederlandse rederij

Informatica
 ATA Packet Interface, protocol dat toelaat om een grotere groep van computerrandapparatuur over Parallel ATA of Serial ATA aan te sturen
 Deep packet inspection, netwerksoftware die elektronisch dataverkeer tussen zender en ontvanger inhoudelijk analyseert
 Packet, specifiek geformatteerde eenheid van gegevens die door een pakketgeschakeld netwerk verstuurd wordt
 Packet over SONET/SDH, communicatieprotocol voor het versturen van pakketten over een SONET- of SDH-netwerk
 Packet sniffer, computerprogramma waarmee het dataverkeer op een netwerk of netwerksegment kan worden bekeken en geanalyseerd

Personen met de achternaam Packet
 Kevin Packet, Belgisch voetballer
 Ralph Packet, Belgisch politicus

Andere
 Automatic Packet Reporting System, digitaal informatieplatform dat gebruikmaakt van radiogolven op de frequentiebanden voor amateurradio

Nederlandse of Vlaamse achternaam